Firmenich-Richartz ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Firmenich-Richartz (1864–1923), deutscher Kunsthistoriker
 Johann Matthias Firmenich-Richartz  (1808–1889), deutscher Schriftsteller